Lliga Democràtica de Dardània (del seu nom en anglès Democratic League of Dardania), partit polític de Kosovo
 Digital Life Design, xarxa mundial de conferències anuals sobre innovació
 ZVVZ-DLD (de l'acrònim del patrocinador Daniele-Luca Deckers), equip ciclista històric de Txèquia
 Digestive and Liver Disease, revista científica sobre gastroenterologia i hepatologia
 Directiva sobre la conservació de dades (del seu nom en noruec DataLagringsDirektivet), directiva europea sobre la conservació de dades
 Dihidrolipoamida deshidrogenasa, enzim que forma part del complex piruvat deshidrogenasa